Deze vlokreeftjes komen voor in het Belgische deel van de Noordzee:

Bronverwijzingen

vlokreeften
Vlokreeften
België